Первая лига 1983/1984 годов () — 44-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1983/1984
Албания
Албания
1983 год в Албании
1984 год в Албании